Imber oder Ímber ist der Familienname folgender Personen:

 Evan Imber-Black (* 1944), US-amerikanische Psychiaterin und Psychotherapeutin
 Mike Imber (1940–2011), neuseeländischer Ornithologe
 Naphtali Herz Imber (1856–1909), jüdischer Dichter
 Siro Imber (* 1982), Schweizer Politiker (FDP)
 Sofía Ímber (1924–2017), venezolanische Journalistin, Philanthropin und Kunstförderin rumänischer Abstammung

Imber ist:

 eine andere Bezeichnung für die Pflanzenart Ingwer
 ein im Zweiten Weltkrieg geräumtes Dorf in Wiltshire, England siehe: Imber (Wiltshire)